Иеромона́х Ни́кон (в миру Сергей Владимирович Бела́венец; 1 июля 1964, Москва) — священнослужитель Русской православной церкви, клирик Александровской епархии, эконом мужского монастыря Смоленская Зосимова пустынь в Владимирской области; российский церковно-общественный деятель, монархист-легитимист, духовник движения «За Веру и Отечество» (2001—2016).

Биография 

Представитель дворянских родов Левачёвых и Белавенцев. Внук шахматиста Сергея Всеволодовича Белавенца (1910—1942).

В 1981—1982 годах работал в Книжной палате. В 1982—1986 годах учился в Московском автодорожном институте, из которого был отчислен.

В 1988 году поступил в Московскую духовную семинарию (окончил в 1996 году) и начал работать в издательском отделе Московского патриархата; одновременно был иподиаконом председателя издательского отдела митрополита Питирима (Нечаева) и его референтом. Был редактором, а с 4 сентября 1991 года — заместителем главного редактора «Московского церковного вестника».

23 апреля 1992 года принял монашеский постриг с именем Никон. 22 апреля того же года в Храме Воскресения Словущего города Москвы состоялось его рукоположение во иеродиакона, которое проводил митрополит Питирим, а 23 апреля он был рукоположен во иеромонаха.

В июле 1992 года был назначен настоятелем Троицкого храма в селе Язвище Волоколамского района, который получил статус подворья Иосифо-Волоцкого монастыря.

В сентябре — октябре 1993 года находился в здании Верховного Совета РСФСР — вплоть до утра 4 октября 1993 года.

Был почислен за штат в декабре 1999 года.

С декабря 1998 года лидер, а с 2001 года — духовник политического общественного движения «За веру и Отечество», имеющего монархическую ориентацию (руководитель — К. Р. Касимовский).

По сообщениям СМИ, друг Дмитрия Рогозина и духовник лидера Народной национальной партии А. К. Иванова-Сухаревского, а также духовный наставник бразильского музыканта Макса Кавалеры. Друг лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого; принимал участие в проводимых им мероприятиях.

Выступал за переименование станции метро «Войковская», канонизацию императора Павла I, а также за реабилитацию адмирала А. В. Колчака, генерала П. Н. Краснова и генерала А. А. Власова. В июне 2007 года подписал обращение с критикой Обращения епископа Чукотского Диомида (Дзюбана).

В ноябре 2009 года в интервью газете «Завтра» заявил, среди прочего: «Сегодня Великая Княгиня Мария Владимировна является символом единства народов России».

Член Малого административного совета Российского дворянского собрания. С 2001 по 2005 год член Руководящего центра движения «За веру и Отечество». С 2007 года член редколлегии общероссийской православно-монархической газеты «Царский вестник» (Самара).

27 августа 2012 года возвращён в штат духовенства Московской епархии и до ноября 2021 года был ризничим при храме Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве.

В феврале 2016 сложил с себя полномочия духовника движения по просьбе Главы Российского Императорского Дома (РИД) кн. Марии Владимировны, обратившейся к нему с просьбой сосредоточиться на работе советника директора канцелярии РИД.

Публикации 
 Готовясь к юбилею // Журнал Московской Патриархии. 1989. — № 5. — С. 24.
 Праздник освящения [храма во имя Архистратига Божия Михаила в Москве] // Журнал Московской Патриархии. 1989. — № 6. — С. 14-15.
 Памяти Патриарха Пимена // Журнал Московской Патриархии. 1991. — № 9. — С. 29-32.
 Годовщина интронизации Святейшего Патриарха Алексия II // Журнал Московской Патриархии. 1991. — № 10. — С. 16-17.
 Братский визит к Предстоятелям Александрийской и Антиохийской Поместных Церквей // Журнал Московской Патриархии. 1992. — № 2. — С. 2-6.
 «Дедушка» (субъективные заметки «сергианина» к 50-летию со дня кончины Святейшего Патриарха Сергия) // Журнал Московской Патриархии. 1994. — № 5. — С. 118—121.
 Он сердцем понимал проблемы церковной жизни. Воспоминания о митрополите Волоколамском и Юрьевском Питириме (Нечаеве)  // Журнал Московской Патриархии. 2013. — № 10. — C. 102—105

Награды 
Награды Российского Императорского Дома
 Императорский Военный Орден Святителя Николая Чудотворца, II степени
 Знак с вензелевым изображением имени Главы Российского Императорского Дома I и II степени

Церковные награды
 Орден Почаевской иконы Божией Матери (Украинская православная церковь Московского патриархата)
 Орден Святого Марка, III степени (Александрийская православная церковь)
 Командор Ордена Святых Апостолов Петра и Павла (Антиохийская православная церковь)

Прочие награды 
 Орден Почёта (Приднестровская Молдавская Республика, 2009)
 Юбилейная медаль «20 лет Приднестровской Молдавской Республике» (2010)
 Юбилейная медаль «600 лет города Бендеры» (2009)
 Почётная медаль «В память создания Союза потомков Российского Дворянства — Российского Дворянского Собрания»
 Почётный памятный знак «Орден Великого князя Сергея Александровича» (4 июня 2015 года, Императорское православное палестинское общество).
 Почётная грамота Государственной Думы (2014 год)

Примечания

Ссылки 

 Сайт Общероссийского общественного движения «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО»
 Казачки, наверное, засланные? 
 Тот не православный, кто не монархист 
 Молитва на баррикадах 
 Российские монархисты создадут свою партию 
 На бедных детей 
 «Русский марш» может получить благословение 
 Генерал Власов расколол иерархов 
 Эта правда многим не понравится: мнения о фильме НТВ «Белый дом, черный дым» (ВИДЕО) 
 Фильм «Белый дом, черный дым» (видео: 30:00-31:00; 72:30-73:10) 
 «Я — священник Русской Православной Церкви. Прошу вас прекратить огонь» 
 Радио «Комсомольская правда» от 4.6.2018. Нужна ли России монархия? 

Русские националисты
Монархисты России
Журналисты России
Кавалеры ордена Почёта (ПМР)
Иеромонахи Русской православной церкви
Участники обороны «Белого дома» в 1993 году